Rádio Ravale é uma estação de rádio brasileira localizada em São José dos Campos, São Paulo. Opera nos 1290 kHz em AM tendo uma programação voltada para o jornalismo e esportes. Foi criada na década de 1960 e e no dia 10 de novembro de 2008 se afiliou à Rede Eldorado, atual Rede Estadão.

Transmite jogos do São José e São José dos Campos com sua própria equipe.

Ligações externas 
 Página oficial

Estações de rádio de São José dos Campos